Leipziger Platz steht für:
 Leipziger Platz (Berlin), Platz in Berlin
 Leipziger Platz (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Schloßchemnitz, A–L
 Leipziger Platz (Deutsch-Wagram), siehe Liste der Straßennamen von Deutsch-Wagram
 Leipziger Platz (Erfurt), Platz in Erfurt
 Leipziger Platz (Frankfurt (Oder)), siehe Liste der Baudenkmale in Frankfurt (Oder)
 Leipziger Platz (Glauchau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Glauchau
 Leipziger Platz (Görlitz), siehe Liste der Brunnen, Denkmäler und Skulpturen in Görlitz
 Leipziger Platz (Grimma), siehe Liste der Kulturdenkmale in Grimma (Le–Z)
 Leipziger Platz (Innsbruck), siehe Liste der Straßen in Innsbruck
 Leipziger Platz (Köln), siehe Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Nippes
 Leipziger Platz (Nürnberg), siehe Liste der Plätze in Nürnberg
 Leipziger Platz (Wien), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Wien/Brigittenau

Siehe auch:
 Leipziger Allee
 Leipziger Straße